Pilaló steht für:

 Pilaló (Ajchilla), Ort im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Pilaló (Cotopaxi), Ort im Kanton Pujilí, Provinz Cotopaxi, Ecuador